

Geografia 
 Kubin – insediamento di Moa Island, in Australia
 Kubin – comune situato nel distretto di Masallı, nell'Azerbaigian
 Kubin – area abitata del distretto di Braničevo, in Serbia

Persone 
 Alfred Kubin – illustratore, litografo e pittore austriaco
 Felix Kubin – musicista e compositore tedesco
 Josef Štefan Kubín – etnografo e scrittore ceco
 Otakar Kubin – pittore, grafico e scultore ceco naturalizzato francese
 Wolfgang Kubin – poeta, saggista e sinologo tedesco

Trasporti 
 Aeroporto di Kubin Island – aeroporto di Moa Island